Tenisový turnaj ATP China Open 2009 se konal ve dnech 3. - 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3 337 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 China Open
 China Open (tenis) 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2009